Tomašica může být:

 Tomašica (Bosna a Hercegovina) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást města Prijedor
 Tomašica (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást města Garešnica